Bildungsverein steht für:
 Luisenstädtischer Bildungsverein zur Geschichte Berlins
 Gewerblicher Bildungsverein, Leipzig
 Bildungsverein Soziales Lernen und Kommunikation, Hannover
Siehe auch:
 Arbeiterbildungsverein